Флаг Коте́льниковского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3533.

Флаг является официальным символом Котельниковского муниципального района.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Котельниковского муниципального района в синем, белом и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, описание которого гласит: «В лазоревом поле серебряный сокол с распростёртыми крыльями, золотым клювом и лапами, держащими золотой котёл поверх двух скрещённых серебряных сабель с золотыми рукоятями и сопровождаемых серебряными рыбками, направленными друг к другу, вверху веерообразно положенным пучком из пяти пшеничных колосьев».

Символика флага:
 Коллективизм (общий котёл), означающий имя сего города.
 Свободолюбие (сокол) — казачий духовный мир.
 Традиционная защита отечества (сабли).
 Трудолюбие (золотые колосья пшеницы) — хлеб всему голова.
 Синий цвет (лазурь) — символ красоты, ясности, мягкости и величия.
 Белый цвет (серебро) — символ чистоты, доброты, мудрости, благородства, мира, совершенства, невинности.
 Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, прочности, силы, богатства, великодушия, справедливости, милосердия, солнечного света и рассвета.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением сокола
Флаги с изображением сабли
Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением котла